MOPSO est un acronyme qui peut signifier : 
 Acide 2-hydroxy-3-morpholinopropanesulfonique, un tampon couramment utilisé en biochimie, 
 Multi-Objective Particle Swarm Optimisation, un type d'algorithme utilisé en optimisation.